Сэмми Лелеи — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.

Достижения

10 км 
1992:  Keniaanse kamp. in Nairobi — 28.44
1992:  Peachtree Road Race — 27.56
1992: 4-е Asbury Park Classic — 28.48
1993:  Peachtree Road Race — 28.10

15 км 
1993:  Cascade Run Off in Portland — 43.17
1993:  Utica Boilermaker — 43.45

Полумарафон 
1992: 4-е на Берлинском полумарафоне — 1:01.57
1992:  Полумарафон Витри-сюр-Сен — 1:01.26
1993:  Лиссабонский полумарафон — 59.42
1993:  Берлинский полумарафон — 1:00.42
1994: 5-е на Парижском полумарафоне — 1:02.17
1997:  Полумарафон Киото — 1:03.05

Марафон 
1992: 17-е на Нью-Йоркском марафоне — 2:18.16
1993: 5-е на Бостонском марафоне — 2:12.12
1993: 8-е на Нью-Йоркском марафоне — 2:13.56
1994: 23-е на Бостонском марафоне — 2:13.40
1994: 4-е на Нью-Йоркском марафоне — 2:12.24
1995:  Парижский марафон — 2:11.11
1995:  Берлинский марафон — 2:07.02
1996: 5-е на Бостонском марафоне — 2:10.11
1996:  Берлинский марафон — 2:09.49
1997: 17-е на Бостонском марафоне — 2:17.20
1997:  Берлинский марафон — 2:08.00
1998: 10-е на Роттердамском марафоне — 2:14.29
1998:  Марафон Голд-Кост — 2:15.54
1999: 32-е на Берлинском марафоне — 2:20.14

Примечания

Ссылки 
 
 ARRS — Runner: Sammy Lelei

Марафонцы Кении
Бегуны на длинные дистанции Кении
Победители Берлинского марафона